Termin SPEA ima više značenja.

 Argininska dekarboksilaza, enzim
 SPEA (preduzeće)